

Cinema
 Smile (1975) – filme de comédia dramática dirigido por Michael Ritchie
 Smile (2005) – filme de drama dirigido por Jeffrey Kramer
 Smile (2009) – filme de terror dirigido por Francesco Gasperoni
 Smile (2022) – filme de terror psicológico dirigido por Parker Finn

Música

Smile (álbum de Brian Wilson)
Smile (álbum de L'Arc~en~Ciel)
Smile (álbum de Lasgo)
Smile (álbum de The Beach Boys)
Smile (álbum de The Yellow Monkey)
Smile (banda) – banda londrina
Smile (canção de Avril Lavigne)
Smile (canção de Charlie Chaplin)
Smile (canção de Lily Allen)
Smile (canção de Scarface)
Smile from the Streets You Hold – disco de John Frusciante
Smile Kid – álbum de estúdio da banda We The Kings
Smile Like You Mean It – música da banda The Killers
Smile, It's the End of the World – álbum de estúdio da banda Hawk Nelson
Smiler (álbum) – álbum de estúdio de Rod Stewart
Smilers – banda de rock estoniana
Smile.dk - banda pop sueca

Outros 
Smile (Doctor Who) – episódio de Doctor Who
Smile Pinki – filme-documentário de 2008
Smile Precure! – anime japonês
Smilebit – estúdio de criação de jogos da Sega
Smilepholcia – gênero de traça pertencente à família Arctiidae
The Smile – banda do Reino Unido

Ver também

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música